

Patronyme
 Claude Ragon (1942-), écrivain français, auteur de roman policier.
 Michel Ragon (1924-2020), écrivain français, critique d'art et d’architecture.
 Éloi Ragon (1853-1908), helléniste et latiniste français. 
 Charles Ragon de Bange (1833-1914), polytechnicien et colonel d'artillerie français.
 Jean-Marie Ragon (1781-1862), personnalité de la franc-maçonnerie française.
 Henriette Ragon (1918-2015) de son  nom d'artiste Patachou, chanteuse et actrice française. 

Homonymie
Homonymie de patronyme